Miles "Tails" Prower — personagem de jogo eletrônico da SEGA
Tails (linux) — sistema operacional anônimo

Ver também 
tail — comando do sistema operacional Unix